O Clube Atlético Coiteense é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Conceição do Coité, interior do estado da Bahia. Suas cores são verde, vermelho e branco.

Foi fundado em 21 de abril de 1994 como clube de futebol amador, o qual deixou de ser quando em 2014 entrou na Federação Bahiana de Futebol (FBF) com pedido de filiação estadual e nacional.

Títulos

Estaduais
Copa da Bahia: 2000.

Atletico Coiteense
Atletico Coiteense
Conceição do Coité
Fundações na Bahia em 1994